D Sixth Avenue Express — маршрут Нью-Йоркского метрополитена, проходящий в Бронксе, Манхэттене и Бруклине. 

Маршрут D работает круглосуточно. Он проходит от Norwood—205th Street в Бронксе до Coney Island—Stillwell Avenue в Бруклине. В дневное время поезда следуют через Central Park West и 6-ю авеню в Манхэттене и Манхэттенский мост в Бруклин, будучи экспрессами везде, кроме Бронкса. В часы пик, поезда следуют между Fordham Road в Бронксе и 145th Street в Манхэттене экспрессом в пиковом направлении (утром в Манхэттен, вечером из Манхэттена). Ночью поезда маршрута следуют экспрессом только в Манхэттене и останавливаются на всех станциях в Бронксе и Бруклине.

Маршрут D — один из четырёх маршрутов Нью-Йоркского метро, которые являются экспрессами только на части своего маршрута (другие три — ,  и ).

История маршрута 
 Официально маршрут D начал действовать 15 декабря 1940 года, когда открылась IND Sixth Avenue Line. Работал от Norwood—205th Street, Бронкс до Chambers Street на IND Eighth Avenue Line (в это время названная Hudson Terminal), переходя с IND Sixth Avenue на Eighth Avenue на станции West 4th Street.
 29 декабря 1951 экспресс в пиковом направлении в Бронкс был отменён.
 30 октября 1954 открылось соединение между IND South Brooklyn Line и BMT Culver Line. D был перенаправлен через эти линии до Coney Island—Stillwell Avenue с ограниченным количеством поездов в часы пик, следующих до Church Avenue.
 С 1957 до 1959 ограниченное количество поездов в час пик работали экспрессами или поездами со всеми остановками (в зависимости от числа пассажиров) до Euclid Avenue.
 С 4 по 27 декабря 1962 был предусмотрен специальный маршрут DD из-за прорыва водопроводной магистрали. Этот маршрут работал как локальный от 205th Street, Бронкс до 59th Street—Columbus Circle, потом продолжал как локальный в центр по Eighth Avenue Line до West 4th Street, где переходил на Sixth Avenue Line и продолжал на нормальной трассе до Coney Island через Culver Line.
 26 ноября 1967 открылось соединение Кристи-стрит, включившее экспресс на Sixth Avenue Line и соединённое с Манхэттенским мостом. Поезда линии D переходили выше BMT Brighton Line, через новое соединение. Маршрут стал экспрессом в будни до Brighton Beach и обычным (со всеми остановками) до Stillwell Avenue в другое время. В Манхэттене он работал экспрессом только в час-пик от West 4th Street до 34th Street—Herald Square ( использовал пути экспресса в остальное время). Потом стал работать круглосуточно, как Sixth Avenue Express, когда работающий не в час-пик  был продлён до 57th Street.
 Когда в апреле 1986 года северная сторона Манхэттенского моста была закрыта, маршрут D работал в двух отдельных частях города, одна между Бронксом и 34th Street, другая от 57th Street на BMT Broadway Line, затем экспресс вдоль Broadway Line до Canal Street, позже выше южной стороны Манхэттенского моста в Бруклин, и далее вдоль Brighton Line до Stillwell Avenue. В это время D и  работали по схеме скип-стоп в Бруклине в будни.
 В 1988 северная сторона открылась и обе секции соединились. D теперь работает круглосуточно как Brighton Local до Stillwell Avenue.
 В мае 1995 северная сторона закрывалась в полдень и выходные, и D работал южнее 34th Street. 22 июля 2001 она была закрыта круглосуточно и D снова работал так же. В Бруклине маршрут был заменён локальным маршрутом .
 После 11 сентября 2001  был приостановлен. На выходных D работал со всеми остановками на Eighth Avenue Line, севернее от 59th Street, чтобы заполнить вызванный этим промежуток.
 22 февраля 2004 северная сторона Манхэттенского моста была вновь открыта и D был продлён через него в Бруклин, заменив  как Fourth Avenue ,Express (со всеми остановками ночью) и West End Local до Stillwell Avenue.
 С 24 мая до конца 2004 строительство на IND Concourse Line приостановило использование экспресса D в Бронкс, но  до сих пор действовал до Bedford Park Boulevard в час пик.
 Из-за пожара на IND Eighth Avenue Line в январе 2005 маршрут D действовал со всеми остановками на линии севернее от 59th Street в будни вечером до восстановления 2 февраля движения по маршруту .

Маршрут

Интересные факты
 В песне Боба Дилана "Visions of Johanna", 1966 года, есть слова "In the empty lot where the ladies play blindman's bluff with the keychain/And the all-night girls, they whisper of escapades out on the D train." В это время, D используется на Culver Line до Coney Island.
 Сцена погони в фильме Французский связной, происходит под наземными путями от 86th Street до New Utrecht Avenue, Бруклин (хотя в это время  обслуживал West End Line).
 Линия упоминается в песне Beastie Boys 3 The Hard Way.
 Type O Negative видят D как выборный транспорт до Брайтон-Бич, где певец Peter Steele убивает свою подружку в их песнях "Xero Tolerance", "Hey Pete", и "Kill You Tonight".

Ссылки
 MTA NYC Transit - D Sixth Avenue Express